Крупнейшим городом Гвинеи-Бисау является столица страны — город Бисау на побережье Атлантического океана. Расположенный на острове город Балома также является портом. Остальные сравнительно крупные города расположены во внутренней территории страны.

Список городов Гвинеи-Бисау

Ссылки 
 Государственный институт статистики Гвинеи-Бисау 
 citypopulation.de: Численность населения городов Гвинеи-Бисау

 
Гвинея-Бисау
Списки:Гвинея-Бисау